L'expression « m’a tuer » est une faute d’accord (on devrait écrire « m’a tué » ou « m’a tuée ») qui date de l’affaire Omar Raddad, en 1991. Elle a depuis été utilisée à de nombreuses reprises.

 Voir Omar m’a tuer pour une explication complète.

Autres articles
 Omar m’a tuer (film)
 Sarko m’a tuer
Ma tuer